Кзылтан — железнодорожная станция Алматинского отделения Казахстанских железных дорог на участке Берлик I — Актогай.

Станция расположена в селе Кызылтан Жамбылского района Алматинской области.

История 
Предшественником станции Кзылтан был Разъезд № 79, сооружённый при строительстве Турксиба. Открыт в 1931 году. Современное наименование было присвоено в 1959 году. В переводе с казахского название станции означает «красный рассвет».

В 2001 году была осуществлена электрификация переменным током напряжением 25 кВ.

Примечания

Ссылки 
 Тарифное руководство № 4
 Расписание поездов по станции

Железнодорожные станции Казахстана